I. Mihály, bizánci császár (?-844)
 I. Mihály Aszen bolgár cár (?-1256)
 I. Mihály, epiruszi despota (uralkodott 1204–1214)
 I. Apafi Mihály, erdélyi fejedelem
 I. Mihail havasalföldi fejedelem (uralkodott 1419–1420)
 I. Mihály orosz cár (1596–1645)
 I. Mihály trapezunti császár
 I. Mihály portugál király (1802–1866)
 I. Mihály szerb fejedelem (1823–1868)
 I. Mihály román király (1921–2017)